Mit dem Begriff Feldtheorie werden wissenschaftliche Theorien aus unterschiedlichen Disziplinen bezeichnet:
 für die Feldtheorie in der abstrakten Algebra (Mathematik), siehe Körper (Algebra)
 für die Feldtheorie in der Physik, siehe Feldtheorie (Physik)
 für die Feldtheorie in der Psychologie, siehe Feldtheorie (Psychologie)
 für die Feldtheorie in der Soziologie, siehe Soziales Feld